Singschule steht für:
 Bereich oder Schwerpunkt Vokalunterricht (Singen) einer Musikschule

Singschule steht für folgende Chöre:
 Central-Singschule München
 Stadtsingschule Kolbermoor
 Singschule der Stadt Linz 
 Singschule an der Peterskirche Weinheim
 bestimmte Kinderchöre im Zusammenhang mit größeren Ensembles

Siehe auch:
 Gesangspädagogik
 Liederschule
 Singakademie